A 2008-as afrikai nemzetek kupájának selejtezőjére 48 nemzeti labdarúgó-válogatott jelentkezett, azonban az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) Bissau-Guinea nevezését fizetési hiányosságok miatt elutasította. Ghána, mint rendező ország a torna automatikus résztvevője, így nem kellett selejtező mérkőzéseket játszaniuk.

A selejtezőkre a következő afrikai labdarúgó-válogatottak nem neveztek:

 
 
 
 

Dzsibuti a selejtezők megkezdése előtt visszalépett.

Csoportok 
A 47 labdarúgó-válogatottat 11 négy csapatos és 1 három csapatos csoportba sorsolták. A négy csapatos csoportok (eredetileg 1-11. csoport, Dzsibuti visszalépésével 2-11. csoport) három legjobb második helyezett csapata selejtezhette magát a kontinensviadalra.

A selejtező mérkőzéseket 2006. szeptember 2. és 2007. október 13. között rendezték.

1. csoport 

2006. augusztus 17-én a dzsibuti labdarúgó-szövetség bejelentette, hogy a Dzsibuti labdarúgó-válogatott visszalép a selejtezőktől. A döntést nem indokolták meg.

Mivel Dzsibuti visszalépett a selejtezőktől, minden mérkőzésüket törölték:
  v , 2006. szeptember 3.
  v , 2006. október 8.
  v , 2007. március 25.
  v , 2007. június 3.
  v , 2007. június 17.
  v , 2007. szeptember 9.

2. csoport

3. csoport

4. csoport

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

9. csoport

10. csoport

11. csoport 

Zambia nyerte a csoportot, mivel jobb a Dél-afrika elleni összeredménye.

12. csoport

Legjobb csoportmásodikok (2.-11. csoport) 
A négytagú csoportok három legjobb második helyezett csapata kvalifikálhatta magát a kontinensviadalra.

További információk 
 Sorsolás a BBC Sportról (angol)
 A cafonline.com rovata (angol)
 Az RSSSF.com rovata (angol)
 A hivatalos oldal (angol)

Jegyzetek 

Afrikainemzetekkupajaselejtezo~
2008 Selejtezo~